Live Trax foi um EP lançado no Japão. Todas as músicas contidas eram ao vivo.

Faixas 
"Reckoning Day" - 8:19
"Angry Again" - 3:46
"Use the Man" - 4:24
"Tornado of Souls" - 5:52
"A Tout le Monde" - 4:53
"She-Wolf" - 3:42

Componentes 

 Dave Mustaine  - Vocal, guitarra, ritmo
 Marty Friedman  - Guitarra
 David Ellefson - Baixo, vocal de apoio
 Nick Menza   - Bateria

EP de 1997
Álbuns de Megadeth
Álbuns de thrash metal
EP ao vivo
Álbuns da Capitol Records

he:Cryptic Writings#Live Trax